Knöchl ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Knöchl (* 1987), österreichischer Fußballkommentator und Fernsehmoderator
 Hans Knöchl (1850–1927), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Knöchel (Begriffsklärung)